Pycnomma:

 Pycnomma — рід риб
 Pycnomma — монотиповий рід грибів